Pietro Coccoluto Ferrigni (1836-1895) – scrittore e avvocato italiano, conosciuto anche come Yorick figlio di Yorick
 Mario Ferrigni (1878-1943) – giornalista, critico d'arte e drammaturgo italiano, figlio di Pietro Ferrigni